Intermezzo, terme musical qui désigne un mouvement qui en lie deux autres.
Intermezzo, l'opéra de Richard Strauss
Intermezzo, la pièce de théâtre de Jean Giraudoux ;
Intermezzo, le film suédois de Gustaf Molander avec Ingrid Bergman (1936) ;
Intermezzo, le film américain de Gregory Ratoff avec toujours Ingrid Bergman et Leslie Howard (1939) ;
InterMezzo, un système de fichiers distribué
Intermezzo, album de la série Neige de Christian Gine et Didier Convard.
Intermezzo, ensemble vocal dirigé par Claire Marchand.
Intermezzo, une œuvre pour deux pianos composée par Germaine Tailleferre en 1946.
 Intermezzo Films, société de production suisse

Voir aussi 
 Intermezzi,  un cycle de six pièces pour piano de Robert Schumann